Сен-Роман:

 Сен-Роман — один из современных районов Княжества Монако. 
 Сен-Роман — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.